Куп Мађарске у фудбалу 1977/78. () је било 38. издање серије, на којој је екипа ФК Ференцварош тријумфовала по 14. пут.

Табеле групних турнира

Осмина финала

1. група

2. група

3. група

4. група

Полуфинале 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|19. август 1978.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|19. август 1978.
|-

|-
|}

Утакмица за треће место 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|20. август 1978.

|-
|}

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 Званична страница 
 На soccerway.com

1978
Фудбал у 1977.
Фудбал у 1978.